Karl Ausserer oder Carl Ausserer ist der Name folgender Personen:

* Carl Ausserer (Politiker) (1844–1920), österreichischer Politiker
 Karl Ausserer (Historiker) (1883–1950), österreichischer Historiker, Bibliothekar und Archivar